

Afryka

Egipt 
 Delfinarium w Cairo Media Production City – Magic Land Theme Park 
 Dolphina Sharm el-Sheikh Park   
 Giza Zoo

Południowa Afryka 
 Bayworld Museum and Oceanarium 
 uShaka Sea World

Ameryka Północna

Kanada 
 Marineland of Canada
 Vancouver Aquarium

Meksyk 
 Acuario Aragon 
 Akua'n Kay Ocean Park Cancun
 Amigos del Mar 
 Delphinus Cancún 
 Delphinus Riviera Maya 
 Delphinus Xcaret 
 Delphinus Xel-Ha 
 Delphinus Costa Maya 
 Parque Nizuc/Wet'n Wild Atlantida Cancun 
 Delfinity Ixtapa 
 Dolphin Adventure 
 Dolphin Discovery (the company)
 Dolphin Discovery Cancun 
 Dolphin Discovery Cozumel 
 Dolphin Discovery Mayan Riviera 
 Dolphin Discovery Vallarta  (znane również jako Sea Life Park Vallarta , część Aquaventuras Park)
 Dolphin Learning Center
 Parque Acuatico Cici Acapulco 
 Parque Marino Atlantis 
 Six Flags México

Stany Zjednoczone 
 Brookfield Zoo
 Clearwater Marine Aquarium 
 Discovery Cove
 Dolphin Cove w SeaWorld Orlando, Orlando, Floryda
 Dolphin Quest Hawaii 
 Dolphin Quest Oahu 
 Dolphin Research Center
 Dolphins Plus 
 The Living Seas Walt Disney World / 
 Gulf World Marine Park 
 Gulfarium 
 Indianapolis Zoo
 John G. Shedd Aquarium w Chicago
 Long Marine Laboratory,  Institute of Marine Sciences, Seymour Center 

 National Aquarium w Baltimore
 Marineland of Florida
 Miami Seaquarium
 Minnesota Zoo
 Mote Marine Laboratory
 Mystic Aquarium & Institute for Exploration
 Spawar Science Applications International Corporation  (military, NMMP)
 Point Defiance Zoo
 Sea Life Park Hawaii
 SeaWorld San Diego, Kalifornia
 SeaWorld San Antonio, Teksas
 Six Flags Marine World's Shouka Stadium, San Francisco
 Texas State Aquarium
 Theater of the Sea
 The Dolphin Connection 
 The Dolphin Institute, Kewalo Bassin 
 The Mirage Dolphin Habitat (znane jako Siegfried & Roy's Dolphin Habitat), Las Vegas, Nevada

Ameryka Południowa (w tym Ameryka Środkowa i Karaiby)

Anguilla 
 Dolphin Discovery Anguilla

Argentyna 
 Mar Del Plata Aquarium 
 Mundo Marino

Bahama 
 Atlantis Paradise Island – Dolphin Cay 
 Dolphin Encounters Blue Lagoon Island
 UNEXSO „Dolphin Experience Lagoon”

Belize 
 Hugh Parkey's Belize Dive Connection

Bermudy 
 Dolphin Quest Bermuda

Brytyjskie Wyspy Dziewicze 
 Dolphin Discovery Tortola 
 Prospect Reef Resort, Tortola

Kolumbia 
 Rodadero Sea Aquarium and Museum
 Vida Marina Islas del Rosario

Kuba 
 Baconao Park
 Acuario de Bahia de Naranjo
 Aquario Nacional de Cuba
 Cienfuegos Delfinario
 Varadero Delfinario

Dominikana 
 Dolphin Island Park 
 Manati Park 
 Ocean World Adventure Park

Honduras 
 Fins and Flippers

Jamajka 
 Dolphin Cove w Treasure Reef

Peru 
 Hotel Los Delphines

Puerto Rico 
 Caribbean Stranding Network

Antyle Holenderskie 
 Dolphin Academy Curaçao

Wenezuela 
 Aquarium de Valencia J.V. Seijas 
 Parque Zoologico El Pinar
 Divers Land

Australia i Oceania

Australia 
 Pet Porpoise Pool 
 Sea World
 dawniej: African Lion Safari w Warragamba (zamknięto)

Azja

Armenia 
 Yerevan Dolphinarium

Bahrajn 
 The Dolphin Resort

Chińska Republika Ludowa 
 Ocean Park, Hong Kong 
 Guangzhou Ocean World 
 Wuhan Baiji Base 
 Nanjing Under World 
 Ningbo Ocean World 
 Shengya Aquarium, Dalian
 Polar Ocean World, Tianjin
 Beijing Aquarium
 Changsha Underwater World

Indonezja 
 Gelanggang Samudra w Ancol Dreamland

Iran 
 Kish Island Dolphin Park, Kish Island

Izrael 
 Dolphin reef w Eilat

Japonia 
 Asamushi Aquarium w Aomori, Aomori
 Aquamarine Fukushima
 Awashima Marine Park 
 Dolphin Base  
 Dolphin Resort 
 Echizen Matsushima Aquarium 
 Enoshima Aquarium 
 Futami Sea Paradise 
 Inubosaki Marine Park, Choshi
 Dolphin Island 
 Izu-Mito Sea Paradise 
 Kamogawa Seaworld 
 Katsurahama Aquarium 
 Keikyo Aburatsubo Marine Park 
 Kinosaki Marine World 
 Marine World uminonakamichi 
 Marinepia Matsushima Aquarium 
 Minamichita Beach Land Aquarium 
 Misaki Amusement Park Aquarium 
 Port of Nagoya Public Aquarium 
 Adventure World 
 Niigata City Aquarium (Marinepia Nihonkai) 
 Noboribetsu Marine Park Nixe (Hokkaido Marine Park) 
 Notojima Aquarium 
 Oarai Aquarium
 Okinawa Churaumi Aquarium
 Osaka Aquarium Kaiyukan
 Otaru Aquarium 
 Shimoda Aquarium 
 Shinagawa Aquarium 
 Suma Aqualife Park 
 Taiji Whale Museum 
 Toba Aquarium
 Yokohama Hakkeijima Sea Paradise

Filipiny 
 Misamis Occidental Aquamarine Park, Misamis Occidental
 Ocean Adventure, Subic

Singapur 
 Dolphin Lagoon

Korea Południowa 
 Delfinarium w Seoul Grand Park
 Jangsaengpo Whale Museum 
 Pacific Land 
 Aqua Planet

Tajwan 
 Ocean World (Taiwan)

Tajlandia 
 Oasis Sea World 
 Safari World delfinarium, Bangkok

Turcja 
 Adaland Dolphinpark 
 DolphinLand – Beachpark 
 Delfinarium w Stambule 
 Hotel Marmaris Resort & Spa – Dolphinpark 
 Troy Aqua & Dolphinarium

Zjednoczone Emiraty Arabskie 
 Dubai dolphinarium 
 Atlantis

Polinezja Francuska 
 Moorea Dolphin Center

Palau 
 Dolphins Pacific

Wyspy Salomona 
 Solomon Islands Marine Mammal Education Centre/Marine Exports Limited

Europa

Belgia 
 Boudewijn Seapark Brugia

Bułgaria 
 Festa Dolphinarium, Warna

Dania 
 Fjord & Bælt Centret

Finlandia 
 Särkänniemi

Francja 
 Marineland w Antibes
 Parc Asterix
 Planète sauvage

Niemcy 
 Allwetter Zoo Münster 
 Duisburg Zoo 
 Tiergarten Nürnberg

Włochy 
 Aquario di Genova 
 Delfinario Rimini 
 Delfinario Riccione / Oltremare 
 Gardaland SPA 
 Zoomarine Rome

Litwa 
 Litewskie Muzeum Morza, Kłajpeda

Malta 
 Mediterraneo Marine Park

Portugalia 
 Jardim Zoológico de Lisboa 
 Zoomarine Algarve

Rumunia 
 Constanta Dolphinarium

Rosja 
 Zoo w Moskwie
 TINRO-Center Oceanarium, Władywostok
 Delfinarium w Sochi 
 Delfinarium w Sankt Petersburg (ref: ) *
 Utrish Dolphinarium, Moskwa

Hiszpania 
 Delfinario Aquapark Octopus
 Aquopolis Vilaseca 
 L’Oceanogràfic, Walencja
 Loro Park, Teneryfa
 Marineland Catalunya, Barcelona
 Marineland Mallorca, Calvià
 Mundomar 
 Parc Zoològic de Barcelona 
 Selwo Marina 
 Zoo w Madrycie

Szwecja 
 Kolmårdens Djurpark w Kolmården

Szwajcaria 
 Connyland

Holandia 
 Dolfinarium Harderwijk 
 Ecomare, Texel

Ukraina 
 Aquamarine w Sewastopolu
 Karadag Biostation
 Lanzheron Dolphinarium w Odessie 
 Partenit Sanatorium Dolphinarium
 Państwowe Oceanarium Ukrainy, Sewastopol *
 Yevpatoria dolphinarium *
 Nemo – miejskie oceanarium w Charkowie  
 Oskar – Delfinarium w Truskawcu.

Wielka Brytania 
 dawniej: Scarborough Marineland & Zoo (1972-1984)

Zobacz też 
 Lista akwariów i oceanariów
 Lista morskich parków rozrywki

delfinaria